Kuusjärvi kan syfta på följande platser:

Finland 

 Kuusjärvi (sjö i Norra Karelen), 
 Kuusjärvi (sjö i Birkaland), 
 Kuusjärvi (sjö i Egentliga Finland), 

Robotskapade Finlandförgreningar